Іваницька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Іваницька сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район
 Іваницька сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район